Storm Warning est le titre d'un film de Stuart Heisler, sorti en 1951.
 Storm Warning, le premier album du groupe de doom metal suédois, Count Raven sorti en 1990
 Storm Warning est le titre d'un série télévisée réalisée par Christian Santiago en 1998.
 Storm Warning est le titre d'un film de Jamie Blanks, sorti en  2007.